Ausztrália
Condamine, település Queensland államban
 Franciaország
Condamine, település Ain megyében
Condamine, település Jura megyében